Een type kledingstuk, onder een rok gedragen, ook wel fardegalijn genoemd.

Personen met achternaam Verdegaal
Gerardus Verdegaal
Truike Verdegaal
Erica Verdegaal